Protathlima OPAP A'Kategorias – 33
 Protathlima OPAP A'Kategorias – 34